Teatro Apollo (aujourd'hui Teatro Tordinona) à Rome
 Teatro Apollo à Lecce
 Teatro Apolo à Madrid